Jinbe – manga di Mitsuru Adachi
 Jinbe – personaggio del manga e anime One Piece
 Jinbei – tradizionale indumento maschile giapponese